«Мясокомбинат» — советский футбольный клуб из Москвы. Основан не позднее 1938 года. Известен также под названием «Пищевик — мясокомбинат имени А. И. Микояна».

Достижения 
 Во второй лиге — 10-е место (в зональном турнире класса «Б», 1968 год).
 В Кубке СССР — поражение во втором круге первой подгруппы первой зоны (1938 год).

Известные тренеры 
 Дементьев, Николай Тимофеевич

Известные игроки 
 Артемьев, Сергей Тимофеевич;
 Бирюлин, Александр Сергеевич;
 Терентьев, Виктор Васильевич.

Ссылки 
 Футбольный клуб «Мясокомбинат»: Профиль в базе FootballFacts
 Матчи клуба «Мясокомбинат» в базе WildStat: Досье
 Футбольные клубы Москвы: История

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Москвы